Бережане — название населённых пунктов в России:

 Бережане — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Бережане — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Бережане — деревня в Красногородском районе Псковской области.